, также известный как «асадора» , представляет собой жанр ежегодных, многолетних, утренних сериалов, транслируемым NHK в Японии. История этого жанра началась с выходом в 1961 году черно-белого сериала , в главной роли Такэси Китазава. Асадора в настоящее время транслируется в Японии с понедельника по субботу утром на канале NHK General TV с 8:00 до 8:15, с повтором в тот же день с 12:45 до 13:00. Асадора стала одним из самых популярных жанров сериалов на японском телевидении, с максимальным рейтингом сериалом , с общий рейтингом 52,6%. Практически все сюжетные линии сосредоточены на жизни главной героини. Актриса на роль главной героини выбирается NHK через прослушивание, которое включает в себя интервью с несколькими тысячами претенденток. Победившая актриса становится не только актрисой в асадоре, но и официальной представительницей NHK, и обычно участвует в мероприятиях, спонсируемых телекомпанией, в том числе ежегодном, предновогоднем шоу «Кохаку ута гассэн». Часто асадора служит хорошим стартом для карьерного роста актрисы в японской индустрии развлечений.

Текущий сериал — Scarlet (2019).

Список сериалов

См. также 
 Дорама
 Дзидайгэки
 Тайга дорама

Примечания

Ссылки 
 Official webpage  

Дорама